Ел Хопо има више значења:

 Ел Хопо (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Хопо, Агилар Рамирез (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику